Case Bruciate ima više značenja:
 Case Bruciate, Asti
 Case Bruciate, L'Aquila
 Case Bruciate, Modena
 Case Bruciate, Pesaro-Urbino
 Case Bruciate, Pescara